Fene kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fene (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Fene (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar